Rushton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Dave Rushton (né en 1973), footballeur anglais
J. Philippe Rushton (1943-2012), psychologue et auteur canadien
Jared Rushton (né en 1974), acteur américain
 Julian Rushton (né en 1941), musicologue britannique
Michael Rushton (né en 1950), drummer et vocaliste britannique
W. A. H. Rushton (1901-1980), professeur et chercheur en physiologie américain
Willie Rushton (1937-1996), dessinateur humoristique et acteur anglais.

Toponyme

Rushton, village du Cheshire
Rushton, hameau du Northamptonshire
Rushton Triangular Lodge, bâtiment ornemental et du English Heritage
Rushton Hall, maison ancestrale de la famille Tresham
Rushton, paroisse civile du Staffordshire
Tarrant Rushton, village au nord du Dorset

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme